Николай Иванович Кульбин (1868, Санкт-Петербург — 1917, Петроград) — русский художник и музыкант, теоретик авангарда и меценат, теоретик театра, философ; один из организаторов первых художественных объединений и выставок нового искусства России, инициатор и деятельный участник диспутов, — больших коллективных изданий, альманахов. По профессии — военный врач, доктор медицины (1895), приват-доцент Военно-медицинской академии (с 1907), врач Главного штаба (1903−1917), действительный статский советник.

Биография 
Родился  года.

По специальности военный врач. С 1903 года — врач Главного штаба, с 1905 года — приват-доцент Военно-медицинской академии; действительный статский советник (1915).

Кульбин увлекался искусством на протяжении всей своей жизни, но в силу обстоятельств не имел возможности реализовать себя. Когда его материальное и общественное положение упрочилось, он активно стал заниматься искусством, проявив себя главным образом как организатор выставок и теоретик авангарда. Автор теоретических работ (эссе «Свободная музыка», 1909, созвучное манифесту Луиджи Руссоло «Искусство шумов», 1913), а также ряда статей по вопросам новейшего искусства.

В апреле — мае 1908 года основал и финансировал Художественно-психологическую группу «Треугольник», включившую М. В. Матюшина, Е. Г. Гуро, А. И. Баллиера, И. С. Школьника, Э. К. Спандикова и других. Организатор и участник многих выставок — «Современные течения» (1908), «Звено» (1908), «Импрессионисты» (1909), «Импрессионисты» (1910, совместная выставка групп «Треугольник» и «Венок—Стефанос»), Осенний Салон (Париж, 1913); «Интернациональная выставка футуризма» (Рим, 1914), Салон Независимых (Париж, 1914) и других.

Создал в 1910 году совместно с В. Э. Мейерхольдом «Интимный театр» («Общество Интимного театра» было основано осенью 1909 года Н. С. Кругликовым, А. А. Мгебровым, Б. К. Прониным и Н. Н. Евреиновым), в 1912 году организовал Териокский кооперативный театр.

В 1913 году участвовал в репетициях и подготовке футуристической оперы «Победа над солнцем».

Многие творческие начинания и опыты связывали Н. И. Кульбина с Н. Н. Евреиновым, который на протяжении многих лет принадлежал к кругу единомышленников и близких друзей Николая Ивановича. В евреиновском сборнике «Нагота на сцене» (1911) Н. И. Кульбин опубликовал свою заметку «Время и нагота в искусстве». Благодаря их общей дружбе с Николаем Калмаковым, он вместе с последним участвовал в оформлении спектаклей Н. Н. Евреинова. Словно подводя итог двум выставкам «Импрессионистов», Н. И. Кульбин в 1910 году в издательстве Н. Н. Бутковской выпускает альманах «Студия импрессионистов», где, в числе других авторов, представлены своими рисунками и стихами Давид и Николай Бурлюки, Андрей Борисяк стихотворением «Гроза» (Набросок) и эссе «О живописи музыки» — стихи Виктора Хлебникова (ещё Виктора, а не Велимира) «Опус 2» — «Заклятие смехом»; вторая (бо́льшая) часть сборника — монодрама Н. Н. Евреинова в 3-х действиях «Представление любви», которая иллюстрирована Н. И. Кульбиным, Л. Ф. Шмит-Рыжовой и Е. П. Ващенко. Николай Иванович сделал несколько портретов Н. Н. Евреинова. Он иллюстрировал книги Н. Н. Евреинова «Театр для себя» и «Театр как таковой». Вместе с ним и Б. К. Прониным Н. И. Кульбин основал «Бродячую Собаку» (он создал эскиз занавеса и плакаты для кабаре). Николай Кульбин соиздатель и автор материалов художественного альманаха «Стрелец». В котором публиковались: А. Блок, Д. Бурлюк, В. Каменский, А. Кручёных, В. Маяковский, Н. Евреинов и другие.

Ведя широкую деятельность по популяризации современного искусства, Кульбин организовал приезд в Петербург таких крупных представителей авангарда, как А. Шёнберг (1912) и Маринетти (1914).

Участник многих коллективных выступлений русских футуристов. Соучредитель артистического кабаре «Бродячая собака» (1911).

Дочь — Кульбина-Ковенчук Нина Николаевна, скульптор. Внук — Георгий Васильевич Ковенчук — художник.

В 1913 и 1914 годах проживал в доме по Максимилиановскому переулку, 16 (сейчас переулок Пирогова). До этого - в доме на улице Съезжинской, 9. В 1914 году переехал в соседний дом по Максимилиановскому переулку, 17, где и прожил остаток жизни.

Умер  года.

Примечания

Литература 
 
 Калаушин Б. М. . Николай Кульбин: Поиск. Из истории русского авангарда. // Альманах «Аполлон». Том I, книга I. — Санкт-Петербург: ИГ «Аполлон». 1994. — ISBN 5-88670-002-1 (Т. 1, кн. 1); ISBN 5-88670-001-3 (А.)
 Калаушин Б. М. Николай Кульбин: Документы: Статьи, дневники Н. И. Кульбина. Неопубликованное. Воспоминания. Материалы. Библиография. Летопись художественной жизни 1986—1995 // Альманах «Аполлон». Том I, книга II. — Санкт-Петербург: ИГ «Аполлон», 1995. — ISBN 5-88670-004-8 (Т. 1, кн. 2); ISBN 5-88670-001-3 (А.)
 Кульбин. — Санкт-Петербург: Изд. Общества Интимного театра, 1912. (С. Судейкин «Художник-зритель», Н. Н. Евреинов «Кульбин», Сергей Городецкий «Тот, кому дано возмущать воду» и «Кульбину». 10 репродукций произведений Н. Кульбина).
 Ковтун Е. Ф. Русская футуристическая книга. — М.: Книга, 1989. — 
 Николай Кульбин. Каталог / Русский музей; составители: Ирина Золотинкина [и др.]; автор статьи Юлия Солонович. — Санкт-Петербург: Palace Editions, 2018. — 119 с.

Ссылки 
 Л. Козьменко  Николай Кульбин. Свободная Музыка / «Русские художники». Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург: Азбука. 1998 — на сайте Терем-центр. Центр электроакустической музыки
 '' Николай Кульбин на сайте Энциклопедия СПб

Кураторы русского авангарда
Художники русского авангарда
Музыканты русского авангарда
Теоретики русского авангарда
Философы русского авангарда
Художники Российской империи
Художники Санкт-Петербурга
Преподаватели Военно-медицинской академии
Художники по алфавиту
Авторы Русского биографического словаря
Художники-футуристы
Действительные статские советники